De Deense voetbalbeker 2006–07 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 53ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 8 augustus 2006 en eindigde op 1 mei 2007 met de finale in het Parken Stadion (30.013 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Anders Hermansen. Odense BK won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-1 te winnen van FC Kopenhagen.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2006/07

Bekervoetbal 2006/07
2007